Timea Lörincz (z domu Sara) (ur. 21 kwietnia 1992 w Gheorgheni) – rumuńska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu CSS Gheorgheni.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Timea Lörincz pojawiła się w styczniu 2008 roku, podczas zawodów Pucharu Bałkańskiego (Balkan Cup) rozgrywanych w bułgarskiej miejscowości Borowec, gdzie zajęła 5. miejsce na 11 startujących zawodniczek w biegu na 5 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 24 listopada 2012 roku w Gällivare, gdzie zajęła 68. miejsce w biegu na dystansie 10 km stylem dowolnym. Pucharowych punktów do tej pory nie zdobyła.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie Międzynarodowej Federacji Narciarskiej

Rumuńscy biegacze narciarscy
Rumuńscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Sportowcy związani z Gheorgheni
Ludzie urodzeni w Gheorgheni
Urodzeni w 1992